Зикрачи () — село, входит в Кагарлыкский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 96 человек. Почтовый индекс — 09214. Телефонный код — 4573. Занимает площадь 2,203 км². Код КОАТУУ — 3222283801.

Местный совет 
09214, Київська обл., Кагарлицький р-н, с.Зікрачі, вул.Незалежності,2

Ссылки 
 Зикрачи на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Кагарлыкского района